Il termine bruma può indicare:
 Bruma o foschia – leggera nebbia
 Bruma – il periodo più freddo dell'inverno
 Bruma – molluschi Terendine che si attaccano agli scafi delle imbarcazioni

Persone
 Bruma, soprannome di Armindo Tué Na Bangna – calciatore portoghese
 Jeffrey Bruma – calciatore olandese
 Marciano Bruma – calciatore olandese